Häll är ett svenskt efternamn som också kan skrivas Hell, och som använts som soldatnamn. Den 31 december 2013 var 1 361 personer med efternamnet Häll och 315 med efternamnet Hell bosatta i Sverige. Totalt blir detta 1 676 personer .

Personer med efternamnet Häll eller Hell

 Cecilia Häll (född 1978), skådespelare
 Eric Ersson Häll  (1642–1694), bergmästare
 Erik Hell (1911–1973), skådespelare
 Karl-Erik Häll (född 1929), ombudsman och politiker
 Krister Hell (född 1962), skådespelare
 Lena Häll Eriksson (född 1949), kulturgeograf, ämbetsman och politiker
 Maria Häll (född 1963), IT-administratör
 Maximilian Hell (1720–1792), ungersk astronom
 Nanna Häll (1894–1977), finländsk sjuksköterska
 Olof Olsson Häll (död 1836), soldat, skarprättare och nybyggare
 Richard Hell (född 1949), amerikansk sångare, basist, låtskrivare och författare 
 Stefan Hell (född 1962), tysk fysiker
 Öllegård Hell, känd som Öllegård Wellton (1932–1991), skådespelare

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn